Bluefield ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bluefield (Florida), im Martin County
 Bluefield (North Carolina), im Bladen County
 Bluefield (Tennessee), im Rutherford County
 Bluefield (Virginia), im Tazewell County
 Bluefield (West Virginia), im Mercer County
 Bluefield Heights, Vorort von Roanoke, Virginia

Gewässer:
 Bluefield Branch, Fließgewässer im Baldwin County, Alabama
 Bluefield Brook, Fließgewässer im Worcester County, Massachusetts

Siehe auch:
 Bluefields